Le championnat du monde des rallyes 2023 est la  du championnat du monde des rallyes. Il est composé de treize manches réparties sur cinq continents.

Participants 
Un des changements importants de cette saison 2023 est le transfert de Ott Tänak de Hyundai Motorsport vers M-Sport.

Sébastien Ogier décide lui d'un programme similaire à celui qu'il a adopté la saison précédentes en disputant quelques manches de cette saison 2023.

Engagés en WRC

Engagés en WRC-2

Calendrier et règlement 

Plusieurs manches refont leur réapparition avec le rallye du Mexique et le rallye du Chili, tandis qu'une épreuve nouvelle intègre le championnat avec le rallye d'Europe Centrale qui se dispute à travers trois pays, à savoir l'Allemagne, l'Autriche et la Tchéquie.

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats

Classements

Attribution des points 
Les points sont attribués aux 10 premiers équipages classés, tandis que les points de la super spéciale sont attribués aux 5 premiers du classement de celle-ci. Le système de points est le système universel FIA.

Classement des pilotes en WRC

Classement des pilotes en WRC-2

Notes et références 

 
2023
Rallyes
Rallyes